Postere eller postering har flere specialiseringer:
 Postere er det at placere en person i arbejdsmedfør et bestemt sted/stilling. Postering er det at postere en person.
 Postering (regnskab) - En postering er en registrering af en ændring af saldo til en konto.

Se også
 Post